Norra guvernementet (engelska: Northern Governorate, arabiska: الشمالية, persiska: شمالیه) är ett guvernement i Bahrain. Det ligger i den nordvästra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Manama.

Källor 

Indelningar i Bahrain